Китиця (botrys) — один з різновидів суцвіття.
 Китиця — прикраса у вигляді жмутка ниток, шнурків, зв'язаних з одного кінця докупи.
 Китиця — невеликий куль, зв'язаний у місці колосків.

Топонім 
 Китиця — річка у Звенигородському та Маньківському районах Черкаської області.

Прізвище 
 Китиця Павло Платонович (29.06.1872 — ?), підполковник Армії УНР.